Полудница — мифологический персонаж, персонификация полдня как опасного для человека пограничного времени суток в славянской мифологии.
 Полудница (, ) — полуденный дух цветущего ржаного поля в мифологии коми.
 «» () — баллада К. Я. Эрбена 1834 года.
 «» () — симфоническая поэма А. Дворжака 1896 года.
 «Полудница» () — драма Л. Стаффа 1920 года.
 «Полудница» () — сборник стихов  1976 года.
 «» () — роман Ю. Франк 2007 года.
 «» () — фильм ужасов 2016 года.